

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Kodrąb – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kodrąb
 Kodrąb – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Wolin

Inne 
 Kodrąb – gmina wiejska
 Kodrąb – dawna gromada

Zobacz też 
 Dekanat Kodrąb